Nebularia (slak) : geslacht van slakken
 Nebularia (korstmos) : geslacht van korstmossen